Khrov est un toponyme qui peut désigner :

 Krhov, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Krhov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie